Geografia
 Longford  o An Longfort , ciutat de la República d'Irlanda, capital del Comtat de Longford 
 Comtat de Longford, comtat de la província de Leinster (República d'Irlanda)
 Longford (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas 
 Longford (Tasmània), ciutat al nord de Tasmània, Austràlia

 Anglaterra:
 Longford (Cheshire)
 Longford (Derbyshire)
 Longford (Gloucestershire)
 Longford (Kent)
 Longford (Londres)
 Longford (Moreton Say), Shropshire
 Longford (Telford i Wrekin), Shropshire
 Longford (West Midlands)

Miscel·lània
 Longford Town FC, club de futbol irlandès de la ciutat d'An Longfort
 Longford (pel·lícula), biopic britànic de 2006 sobre Frank Pakenham, conegut com a Frank Longford